Кахниашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Кахниашвили, Василий Ильич (1910—1990) — советский актёр театра и кино, народный артист Грузинской ССР (1988), лауреат Государственной премии СССР.
 Кахниашвили, Тинатин Автандиловна (род.) — грузинский физик, доктор физико-математических наук, профессор.